Le Rubicon peut être :

Hydronyme 
 le Rubicon, petit fleuve côtier du Nord de l'Italie ;
 l'expression « franchir le Rubicon » évoque une personne se lançant irrévocablement dans une entreprise aux conséquences risquées.
 le Rubicon, affluent de l'Amblève, rivière souterraine qui forme la grotte de Remouchamps en Belgique ;
 le Rubicon, cours d'eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Toponyme 
 le Rubicon est un département de la république cisalpine, de la république italienne, puis du royaume d'Italie de 1797 à 1815.

Titres 
 Rubicon est le titre d'un morceau de musique électronique, issu de l'album The Upper Cuts et du single Rubicon, par Alan Braxe & Fred Falke ;
  (Rubicon) est un album du groupe de power metal russe Цезарь.
 Rubicon est le nom du sixième album du groupe de metal norvégien Tristania.
 Rubicon est une série télévisée américaine diffusée sur AMC en 2010.

Autres 
 Être Rubicon au Jass signifie que l'on a perdu avec moins de la moitié des points.

Homonymie de titre
Homonymie d'hydronyme